Марсе́ль Ламбе́р (; 1876 — ?) — французский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх 1900 в Париже Ламбер входил в состав французской команды. Сначала его сборная проиграла Великобритании, но затем выиграла у Бельгии, причём в том матче Ламбер забил один из голов. Команда заняла второе место и получила серебряные медали.

Примечания

Ссылки 
 Марсель Ламбер на sports-reference.com  

Футболисты Франции
Игроки ФК «Клёб Франсе»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1900 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Персоналии, чья дата смерти не установлена